Пливачка трка на 400 метара слободним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 29. јула на базену центра за водене спортове. Квалификације су одржане у јутарњем а финале у вечерњем термину. Учествовало је укупно 35 такмичарки из 27 земаља.

Златну медаљу уз нови олимпијски рекорд освојила је Францускиња Камиј Мифа са временом 4:01,45.

На овој трци је оборено и 5 националних рекорда.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења остварени су следећи нови рекорди:

Квалификације 
У квалификација је 35 такмичарки подељено у група. Пласман у финале обезбедило је 8 такмичарки са најбољим резултатима. Гранично време за пласман у финале било је 4:05,75.

У квалификацијама су оборена 4 национална рекорда.

Финале 
У финалу целу трку су доминирале Камиј и Шмит. Златна из Пекинга 2008. Ребека Адлингтон освојила је бронзу престигавши у последњих 50 метара Данкињу Лоте Фрис.

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.